Artus, Arthus ou Artús en occitan signifie Ours, d'où dérive le patronyme ou prénom Arthur. L'origine serait le breton Arzhul, dérivé de arzh (ours).

Patronyme 
 Artus
 Artus (1987-), humoriste et comédien français 
 Alexandre Artus ( - ), compositeur français de musique classique
 Amédée Artus ( - ), chef d'orchestre et compositeur de musique classique français
 Charles Artus (1897 - 1978), sculpteur français
 Charles Artus ( - ), syndicaliste français
 Dominique Artus ( - ), journaliste français
 Louis Artus ( - ), écrivain français
 Olivier Artus ( - ), médecin, prêtre catholique et exégète français
 Patrick Artus ( - ), économiste français
 Thomas Artus ( - 1614), écrivain et traducteur français
 Victor Artus ( - ), pilote français de char à voile
 Arthus
 Henri Arthus ( - ), skipper français
 Nicolas Maurice Arthus ( - ), physiologiste et immunologiste français

Patronyme composé 
 Yann Arthus-Bertrand (1946-), photographe français ;

Prénom 
 Artus de Penguern (1957-2013), acteur français ;
 Arthus Barthélémy Vingtrinier (1796-1872), médecin français.
 Artus de Cossé-Brissac, né en 1512 à Cossé-Brissac en Anjou et mort en 1582, homme de guerre et diplomate français, promu maréchal de France.

Autre 
 Artús est le nom occitan de l'étoile Arcturus de la constellation du Bouvier
 Artus est le nom du héros de l'intrigue du jeu vidéo Artus contre le démon du musée. C'est une souris ou un petit rat.
 Arthus est le nom du cheval de Charles Ier d'Angleterre, roi d'Angleterre dans le roman d'Alexandre Dumas père, Vingt ans après. Il y est décrit comme un étalon isabelle, qui parcourut tout le champ de bataille à la recherche de son maître, auprès duquel il se montra très affectueux.
 Le roi Arthus est un des personnages principaux de la série Chevalier Ardent
 A.R.T.U.S. est le sigle du Théâtre universitaire de Strasbourg
Artus est le nom celtique de la constellation de la Petite Ourse
 Artús est un groupe de rock progressif français qui chante en occitan
 Le roi Arthur

Homonymie de patronyme
Patronyme breton
Nom de personne évoquant l'ours